Timberlane peut faire référence à : 

 Timberlane, un village du comté de Boone dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Timberlane, une census-designated place de la paroisse de Jefferson, en Louisiane, aux États-Unis.

Autres 
 , le titre anglais du film Éternel Tourment.